Rudolf Degermark (1886-1960), gymnaste suédois médaillé d'or aux JO de 1908, homme d'affaires,
 Torsten Degermark (1928-1992), homme d'affaires suédois, fils du précédent,
 Pia Degermark (née en 1949), actrice suédoise, fille du précédent.